A Haiti egy kitalált szereplő a Hősök (Heroes) című televíziósorozatban, akit Jimmy Jean-Louis alakít.

Mr. Bennet partnere a Primatech Papírgyárban folyó kísérletekben, melynek alapja a különleges képességű emberek megfigyelése, képességeik tanulmányozása. Ő maga is rendelkezik különleges képességgel; képes kitörölni bármit az emberek emlékezetéből és blokkolni mások különleges képességeit.

Mr. Bennet lányával, Claire Bennettel, akkor beszél először mikor a lány sejteni kezdi, hogy apjának köze lehet a körülötte történő furcsa eseményekhez. Zach, Lyle és nevelőanyja emlékeit kitörli, viszont Claire emlékeit meghagyja és közli a lánnyal, hogy az ablakába kifüggesztett szélcsengővel veheti fel vele a kapcsolatot.

Később, amikor Claire menekülni kényszerül Mr. Bennet a Haitira bízza őt aki, Angela Petrellitől azt az utasítást kapja, hogy repüljön vele Párizsba. Claire azonban elszökik tőle, hogy megkeresse Petert New Yorkban.

Hősök-szereplők